Aquarian Drumheads (произносится Аква́риэн драмхэдз) — американский производитель барабанных пластиков (мембран) и некоторых барабанных принадлежностей. Расположен в г. Анахайм, штат Калифорния. Входит в число ведущих производителей пластиков наряду с Remo и Evans.

История 
Компания Аквариэн Аксессориз была основана в 1980 г. объединёнными усилиями музыканта Роя Бёрнса и управленца Рона Маркеса. Бёрнс — известный барабанщик, выступавший с такими знаменитостями, как Бенни Гудман, Лайонел Хэмптон и Вуди Херман. Также он занимался преподаванием ударных и написал для этого несколько учебников. Маркес же возглавлял компанию, занимавшуюся электростатическими покрытиями.

Мастерство Роя и богатый производственный опыт Рона позволили им предложить рынку ряд новшеств. Первым изделием Аквариэн стал пружинный замок для тарелок, обеспечивавший возможность подвешивать тарелку с большим наклоном и даже вертикально. За ним последовали графитовые палочки X-10. И, наконец, были созданы пластики Аквариэн.

Новшества 
Компанией Аквариэн было разработано несколько нововведений в производство пластиков:
 «Safe-T-Lock» — конструкция обода, предотвращающая сползание и срыв пластика с обода.
 «Sound Curve» — форма изгиба края пластика, облегчающая его усадку под обручем барабана, что значительно снижает трудности с настройкой.
 «High-Energy» — пластик для малого барабана, рассчитанный на тяжёлую игру и совмещающий высокую чувствительность с долговечностью.
 «Tap Test» — способ, помогающий барабанщику при выборе пластика.

Однако, действительно поразившим мировое сообщество барабанщиков стало изобретение пластика для бас-барабана «Супер-Кик». Музыканты, играющие на Аквариэн, говорят, что басовым пластикам «Супер-Кик» нет равных.

Серии выпускаемых пластиков

Для малого барабана 
 «Хай-Велосити» — ударные, двухслойные, с покрытием
 С текстурным покрытием и «Пауэр-Дотом» — ударные, однослойные, с покрытием
 «Новый Орлеан» — ударные, однослойные, прозрачные
 «Хай-Энерджи» — ударные, однослойные, прозрачные
 Классический прозрачный — резонансные
 «Хай-Перформанс» — резонансные

Для томов 
 Серия «Классический прозрачный»
 Серия «Хай-Фриквенси»
 Серия «Перформанс II»
 Серия «Респонс 2»
 Серия «Супер-2»

Универсальные 
 «Фокус-Экс» — с внутренней стороны имеют кольцо, приглушающее нежелательный звон барабана.
 Подписной пластик «Джек ДеЖонетт» — чёрный пластик с уплотнённым покрытием.
 Серия «Студио-Экс»
 С сатиновым покрытием
 Серия «Современный винтаж»
 Серия «Американский винтаж» — имеют обод немного увеличенного диаметра, облегчающий установку пластика на старые модели барабанов.

Для бас-барабана 
 Серия «Фул Форс» — ударные
 Серия «Импэкт» — ударные
 Серия «Супер Кик» — ударные
 Серия «Портед Басс» — резонансные
 Серия «Регьюлейтор» — резонансные

Для оркестровых и маршевых барабанов 
 «Артикьюлейтор» — для бас-барабана, ударный
 «Импириал II» — для том-томов
 «Пауэртон» — для бас-барабана
 «Пресижн Парэйд» — для малого барабана, ударный
 «Суприм Снэйр» — для малого барабана, резонансный
 «Проджектор»

Прочая продукция 
Пружинные замки для тарелок, колотушки для педали бас-барабана, усиливающие и приглушающие наклейки, чехлы для палочек, графитовые барабанные палочки, пэды для занятий.

Музыканты, представляющие Аквариэн 
Ниже приведён неполный список эндорсеров.

Литература 
www.aquariandrumheads.com

См. также 
Мембранофон

Производители ударных музыкальных инструментов